Ралли Аргентины 2015 года (официально 35º XION Rally Argentina) - четвертый этап чемпионата мира по ралли 2015 года, проходивший с 23 по 26 апреля. Это 35-ый Ралли Аргентины  и в истории, и в рамках чемпионата мира. Первая победа в карьере для британского пилота Криса Мика и первый подиум для его соотечественника Элфина Эванса.

Список участников

Ход этапа 
Впервые за более чем два года ни один из экипажей  Volkswagen Motorsport не то что не попал на подиум, но и вовсе не набрал очков (если не считать три балла Ожье за победу на Power Stage). Уже на втором спецучастке из борьбы выбыл лидер чемпионата Себастьен Ожье из-за неполадок с двигателем. У Яри-Матти Латвалы сначала были проблемы с коробкой передач, в середине этапа терял он время из-за повреждения трансмиссии, затем он сам допустил небольшую помарку на восьмом допе, а напоследок и вовсе сошел на СУ11 по тем же причинам, что и его напарник: поломка двигателя (еще перед стартом участка не поступало топливо в один из цилиндров). А уже на следующем (финальном) спецучастке попал в аварию и самый молодой из пилотов Volkswagen: Андреас Миккельсен врезался в выступ скалы.

А вот команда Citroën избежала серьезных проблем и выиграла первый дубль после ухода Себастьена Лёба.  Впрочем, различные испытания судьба подбрасывала и Крису Мику: например, на втором допе он победил несмотря на сломанный ручной тормоз, на третьем СУ у него случился прокол колеса, в субботу едва не вылетел в канаву, также заставил чуть позже поволноваться заглохший мотор. Но на этот раз Крис с честью выдержал все испытания и довел дело до уверенной победы. Сделав то, что не удалось ему на прошлогоднем Ралли Германии, когда он не смог воспользоваться ошибками пилотов Volkswagen и врезался в стену (тогда первую победу одержал Тьерри Невилль). На второе место несмотря на проблемы со здоровьем и технические неполадки в начале этапа приехал напарник Мика по команде Citroën Мадс Остберг. А замкнул призовую тройку Элфин Эванс на Ford Fiesta RS WRC, который в обычных условиях из-за недостаточного темпа машины мог бы претендовать только на места во второй половине топ-10. Эванс провел этап практически безошибочно, но практически незаметно. На этот раз из-за большого количества различных проблем у пилотов лидирующих команд это принесло свои плоды и позволило британцу завоевать свой первый подиум.

Кроме гонщиков Volkswagen было на этом этапе и много других пилотов, которые не избежали неприятностей. Отт Тянак повредил подвеску, преодолевая брод. Дани Сордо на первых СУ страдал из-за неполадок с рулевым управлением, на втором у него был вылет, а под конец соревнований он также столкнулся с техническими проблемами с топливным насосом, но все же смог завершить выходные на пятом месте. На девятом спецучастке Хейден Пэддон на Hyundai i20 вылетел в зрительскую зону и задел несколько человек (двоих даже пришлось отправить в госпиталь). Тьерри Невилль практически одновременно с Миккельсеном зацепил тот же самый выступ горной породы на финальном СУ. Из-за всего вороха аварий и технических сходов, наподобие предыдущего этапа в Мексике, в первую десятку смогли попасть целых три гонщика из категории WRC-2, Мартин Прокоп из частной команды занял лучшее в сезоне место - четвертое, а также впервые в очки в 2015 году заехал Халид Аль-Кассими. И что уж совсем неожиданно, так это десятое место для Федерико Вильягры, который выступал вне зачёта.

Результаты

Турнирная таблица

Сходы

Спецучастки

Power Stage 
Последний спецучасток этапа длиной 16, 32 км.

Положение в чемпионате после этапа 

Личный зачёт

Зачёт производителей

Примечания

Ссылки 
 Результаты на сайте ewrc-results.com

2015 год в автоспорте
Чемпионаты мира в 2015 году